Artikel muss noch komplettiert werden --Pittimann besuch mich 10:05, 19. Okt. 2009 (CEST)

Die Gottessucherin ist ein Roman von Peter Prange über die historische Gestalt der Gracia Nasi. Er beschäftigt sich mit der Geschichte der Inquisition in der Renaissance, vor allem mit ihrer Rolle bei der Zwangstaufe von Juden und ihrer Verfolgung.

Handlung 
Die Handlung beginnt in Lissabon im Jahr 1528: Gracia ist eine gläubige Jüdin, muss aber aus Angst vor der Inquisition wie eine Christin leben. Der Mann, mit dem sie verheiratet wird, scheint skrupellos Profit aus der Not seiner jüdischen Glaubensbrüder zu schlagen, Gracia verachtet ihn. Doch als sie seinen wahren Charakter erkennt, wird der vermeintliche Verräter zur großen Liebe ihres Lebens. Sie versündigt sich, um ihn zu retten. Mit ihrer Tochter muss Gracia quer durch Europa fliehen. 
Ihr Ziel ist ein Ort, an dem sie ihren Glauben frei ausüben kann. Dafür riskiert sie ihr Leben und das Glück der Menschen, die sie liebt, bietet aber auch Königen und Päpsten die Stirn.

Ausgaben 
 Peter Prange: Die Gottessucherin. München: Droemer 2009. ISBN  3-42619751-0

Literarisches Werk
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Historischer Roman